Aquesta llista de peixos de l'illa de Bouvet -incompleta- inclou 13 espècies de peixos que es poden trobar a l'illa de Bouvet ordenades per l'ordre alfabètic de llur nom científic.

A 
 Antimora rostrata

C 
 Chaenocephalus aceratus 
 Champsocephalus gunnari

E 
 Electrona antarctica

G 
 Gymnoscopelus braueri 
 Gymnoscopelus opisthopterus

K 
 Krefftichthys anderssoni

L 
 Lepidonotothen larseni 
 Lepidonotothen squamifrons

N
 Notothenia coriiceps 
 Notothenia rossii

P 
 Paradiplospinus antarcticus 
 Protomyctophum bolini

Referències

Enllaços externs 
 Towards the trophic structure of the Bouvet Island marine ecosystem 

Llistes de peixos per illa
Bouvet